Most kolejowy w Bielawie Dolnej
 Most kolejowy w Zgorzelcu
 Most kolejowy w Żytawie